Серия А 2015/2016 — восемьдесят четвёртый сезон чемпионата Италии по футболу. Сезон начался 22 августа 2015 года и завершился 15 мая 2016 года. В турнире приняли участие 20 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кальяри», «Чезена» и «Парма». Их заменили «Карпи» и «Фрозиноне», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2014/15, а также «Болонья», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Тренерские перестановки в межсезонье

Турнирная таблица 

Обновлено 20 мая 2016

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2015/2016
Италия
Чемпионат Италии по футболу 2015/2016